Список интегралов (первообразных функций) от гиперболических функций. В списке везде опущена аддитивная константа интегрирования.

 

 

 

 

 

 также: 

 

 также: 

 

 

 

 

 

 

 

 также: 

 также: 

 

 также: 

 также: